Совет министров России может означать:
 Совет министров Российской империи
 Совет министров РСФСР
 Совет министров Российской  Федерации